__notoc__

Journaux en français 
 La Nouvelle République : quotidien algérien ;
 La Nouvelle République : quotidien national ivoirien ;
 La Nouvelle République des Pyrénées : quotidien départemental français sis à Tarbes ;
 La Nouvelle République du Centre-Ouest : quotidien régional français sis à Tours, diffusé dans les régions Centre-Val de Loire et l'extrême-nord de la Nouvelle-Aquitaine (Vienne et Deux-Sèvres).

Journaux étrangers 

 La Nueva República : quotidien nationaliste argentin.

Divers 

 La Nouvelle République : régime de l'univers fictif de Star Wars.

Voir aussi 

 The New Republic : journal américain
 Union pour la nouvelle République (« UNR ») : parti politique français fondé en 1958 et destiné à soutenir l'action du général Charles de Gaulle ;
 Nouvelle République (Roumanie) (NR) : parti politique eurosceptique roumain.